Вембли је појам са више значења:

 Вембли (стадион), фудбалски стадион.
 Вембли (стадион 1923), први Вембли фудбалски стадион.
 Вембли арена, вишенаменска дворана у Лондону.
 Вембли (Алберта), варошица у северном делу канадске провинције Алберта.